Baśń
 Baśnie Andersena
 Baśnie braci Grimm
 Baśnie z tysiąca i jednej nocy
 Baśnie – amerykańska seria komiksowa, publikowana także po polsku
 Baśnie – album grupy Collage